Unter Hefe werden verschiedene pilzliche Organismen verstanden:
 Backhefe (auch Bäckerhefe, Bierhefe, Saccharomyces cerevisiae): ein Schlauchpilz, verwendet in Brot- und Bierprodukten
 andere Zuckerhefen (Saccharomyces, einschließlich untergäriger Arten)
 Reinzuchthefe zur Herstellung von alkoholischen Getränken wie Wein oder Bier
 Weinhefe eine Reinzuchthefe, die zur Weinherstellung verwendet wird
 im weiteren Sinne alle einzelligen Pilze, die sich asexuell durch Knospung oder Spaltung vermehren können, siehe Hefen
 im medizinischen Fachjargon bezeichnet „Hefen“ vor allem pathogene Candida-Arten (Hefepilze)

Siehe auch: